Шёдин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шёдин, Джимми (род. 1977) — шведский прыгун в воду, участник Олимпийских игр 1996 года.
 Шёдин, Стиг (1917—1993) — шведский прозаик, поэт и журналист.